Niemcy:
 Vallendar – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz
 Vallendar – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz

Osoby:
 Willi Vallendar – niemiecki prawnik